Филлипс, Стивен Джон (род. 1978) — английский футболист, вратарь ФК «Бристоль Роверс».
  (род. 1948) — английский музыкант, гитарист, известен по работе в группе The Notting Hillbillies.